EPK - Európai Politikai Közösség
 EPK - Evangéliumi Pünkösdi Közösség
 EPK Agapé Pünkösdi Gyülekezet
 EPK Egyetemi Pince Klub